NRM kan syfta på: 

 NRM –  ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm, se Naturhistoriska riksmuseet
 NRM – en benämning New Religious Movement som används på religiösa rörelser som uppkommit i modern tid, se nyreligiös rörelse 
 NRM – en politisk rörelse i Uganda, se National Resistance Movement
 NRM (musikgrupp) – ett rockband från Minsk i Vitryssland